Конкурс песни «Детское Евровидение — 2005» (, ) — 3-й конкурс песни «Детское Евровидение», который прошел 26 ноября 2005 года  в городе Хасселте, Бельгия. Ведущими конкурса были Марсель Вантильт и Морен Луис.

В том году участвовало 16 стран, что на 2 меньше, чем на «Детском Евровидении — 2004»: Кипр, Польша, Франция, Швейцария отказались от участия, в то время как Россия и Сербия и Черногория дебютировали на конкурсе.

Первое место, набрав в результате голосования 149 баллов, заняла певица из Белоруссии: Ксения Ситник с песней «Мы вместе», второе место занял представитель Испании: Антонио Джосе с песней «Te traigo flores», а третье место заняла представительница Норвегии: Malin с песней «Sommer og skolefri».

Место проведения 
В ноябре 2003 года было объявлено, что пять стран выразили заинтересованность в проведении конкурса. Бельгия выиграла право на проведение конкурса в марте 2004 года. В ноябре 2004 года было объявлено, что фламандский город Хасселт примет конкурс в «Ethias Arena». Дата конкурса была объявлена сразу же после «Детского Евровидения — 2004».

Список участников 
Изначально, 17 стран должно было участвовать в «Детском Евровидении — 2005», однако 13 октября 2005 года киприотская телекомпания CyBC объявила, что отказывается от участия из-за того, что были выдвинуты обвинения в плагиате в отношении выбранной песни. Несмотря на это, Кипр транслировал конкурс, а также сохранил право голосования.

Возвращение исполнителей

Результаты 
Несмотря на отказ от участия, Кипр сохранил право голосования. Все страны в начале голосования получили 12 баллов, чтобы ни одна страна не получила в итоге ноль баллов.

Глашатаи 

  Кипр — Стелла Мария Куккиди
  Греция — Йоргос Коцуяннис (Представитель Греции на «Детском Евровидении — 2004» в составе группы Secrent Band)
  Дания — Каролина Форсберг Тибо (Представитель Дании на «Детском Евровидении — 2004» в составе группы Cool Kids)
  Хорватия — Ника Туркович (Представитель Хорватии на «Детском Евровидении — 2004»)
  Румыния — Беатрис Соаре
  Великобритания — Вики Гордон
  Швеция — Халахен Зайден
  Россия — Роман Керимов
  Северная Македония — Васе Доковски
  Нидерланды — Джованни Кемпер
  Сербия и Черногория — Йована Вукчевич
  Латвия — Кристиана Стиране
  Бельгия — Макс Коломби
  Мальта — Стефани Бейсон
  Норвегия — Каролин Вендельборг
  Испания — Гонзало Гутьеррес Бланко
  Белоруссия — Антон Ледяев

Отказались от участия 
 Кипр — Изначально, страна собиралась участвовать в «Детском Евровидении — 2005», однако, отказалась от участия из-за того, что были выдвинуты обвинения в плагиате в отношении выбранной песни. Кипр должна была представить Рена Кириакиди с песней «Tsirko».
 Польша — Вещатель отказался от участия из-за отсутствия интереса и плохих результатов.
 Франция — Вещатель отказался от участия из-за реструктуризации телеканала, низких рейтингов и отсутствия интереса в участии.
 Швейцария — Вещатель отказался от участия из-за финансовых трудностей и отсутствия интереса в участии.

Сняли заявку 
 Грузия — Грузия изначально вошла в предварительный список стран-участниц «Детского Евровидения — 2005», но так как Грузия на тот момент не была полноправным участником ЕВС, ей пришлось отказаться от участия в конкурсе. В конечном итоге, Грузия дебютировала на конкурсе два года спустя.
 Литва — Литва изначально вошла в предварительный список стран-участниц «Детского Евровидения — 2005», но позднее отказалась от участия по неизвестным причинам. В конечном итоге, Литва, как и Грузия, дебютировала на конкурсе два года спустя.
  Монако — Монегасская телекомпания была заинтересована принять участие в конкурсе, но дебют так и не состоялся.
  Украина — Украина изначально вошла в предварительный список стран-участниц «Детского Евровидения — 2005», но дебют так и не состоялся. Украина дебютировала на конкурсе в следующем году.

Трансляция

Участвующие страны 

  Белоруссия — Денис Курьян (Беларусь 1, Беларусь 24)
  Бельгия — на нидерландском: Ильзе ван Хёке и Андре Вермёлен (Eén); на французском: Жан-Луи Лахай (La Une)
  Великобритания — Майкл Андервуд (ITV1 — с задержкой, ITV2)
  Греция — Мария Спиридаки (ERT1, ERT World)
  Дания — Николай Мольбех (DR1)
  Испания — Беатрис Пекер и Лучо (TVE1, TVE International)
  Латвия — Карлис Стрейпс и Валтерс Фриденбергс (LTV1)
  Мальта — Валери Велла (TVM)
  Нидерланды — Тооске Рагас (Nederland 1)
  Норвегия — Надя Хаснауи (NRK1)
  Россия — Юрий Николаев (Россия-1, РТР-Планета)
  Румыния — Иоана Исопеску и Александр Надь (TVR1, TVRi)
  Северная Македония — Миланка Рашик (МТВ 1)
  Сербия и Черногория —  на сербском: Душка Вучинич-Лучич (RTS1, RTS Svet)
  Хорватия — неизвестно (HRT 1)
  Швеция — Джозефина Сундстрём (SVT1)

Не участвующие страны 

  Албания — неизвестно (RTSH)
  Австралия — без комментатора (SBS)
  Израиль — без комментатора (IBA — 7 декабря 2007)
  Кипр — неизвестно (CyBC)
  Португалия — Эладио Климако (RTP1 — 10 декабря 2005)
  Украина — Тимур Мирошниченко (UA:Перший)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт детского конкурса песни Евровидение
 Детское Евровидение на ESCKaz.com

«Детское Евровидение» по годам